Командная гонка преследования на шесть кругов в конькобежном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошла 26 и 27 февраля.

Забеги состоялись в Овале Ричмонда с 12:30 до 15:00 по местному времени (UTC-8) в первый день, и с
12:30 до 14:30 на следующий.

Медалисты

Рекорды

Соревнование

Сетка турнира

Четвертьфиналы 
Победители проходят в полуфинал, две лучших по времени команды среди проигравших — в финал C, остальные — в финал D.

Полуфиналы

Финалы

Ссылки 
 Результаты